

Geografia

Niemcy 
 Arensdorf – dzielnica miasta Köthen (Anhalt)
 Arensdorf – dzielnica gminy Steinhöfel w powiecie Oder-Spree, w kraju związkowym Brandenburgia

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jarnatów

Zobacz też 
 Ahrensdorf
 Arenstorff
 Arnsdorf